Roanoke (Alabama)
 Roanoke (Illinois)
 Roanoke (Indiana)
 Roanoke (Texas)
 Roanoke (Virgínia)
 Illa de Roanoke, illa al comtat de Dare a Carolina del Nord, Estats Units
 Roanoke Rapids, població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord